Алексей Васильевич Ионов (1911—1976) — советский писатель, литературовед и драматург, журналист, член Союза писателей СССР, автор более 20 книг.

Биография 
В конце 20-х годов XX века семья Ионовых переехала в город Шахты. Алексей работал на шахте, а по вечерам учился на рабфаке. Писал заметки о труде горняков для местной газеты. В середине 30-х годов А. В. Ионов стал заместителем главного редактора шахтинской газеты «Красный шахтёр». В 1935 году в «Альманахе начинающих», изданном в Ростове-на-Дону, была опубликована первая повесть Алексея Ионова «Гул в лавах». Год спустя его рассказы появились в московском журнале «Красноармеец-краснофлотец». В 1937 году А. В. Ионов был арестован по доносу сотрудниками НКВД, но в 1939 году освобождён по решению Ростовского областного суда из-за недоказанности улик. В 1942 году Алексей Ионов с семьёй переезжает в Сталино (ныне Донецк). Работал корреспондентом газеты «Правда». В 1947 году был издан первый сборник Ионова «Донецкие рассказы». Заочно окончил Московский Литературный институт имени А. М. Горького, был принят в Союз писателей.
Последние годы жизни Ионов работал над романом «Зарево над Донбассом». Именем А. В. Ионова названы улицы в городах Шахты Ростовской области и Донецке (Украина), установлены мемориальные доски.

Библиография 
 Ионов А. В. Донбасс, земля героев. Очерки. — Сталино: Сталинское изд., 1958.
 Ионов А. В. Донбасс непреклонный. Очерки. — Донецк: Донбасс, 1978.
 Ионов А. В. Тревоги о человеке. Повести, рассказы, юморески. — Донецк: Донбасс, 1970.
 Ионов А. В. Дорога из мрака: рассказы. — Киев: Худ. литература, 1962.
 Ионов А. В. О писателях и книгах. — Донецк: Кн. изд-во, 1963.
 Ионов А. В. В городе у моря: пьеса // Дон. — 1997. — № 12. — С. 69—100.
 Ионов А. В. Зарево над Донбассом: роман // Огонек. — 1975. — № 1-9.

О жизни и творчестве писателя 
 Стебун М., Гаврилова Л. Трудное восхождение // Радуга. — 1976. — № 2. — С.178 — 181.
 Перегуда В. Юбилей земляка — журналистика: к 75 летию А. Ионова // Ленинское знамя. — 1986. — 28 февраля.
 Демидов В. Верный сын Донбасса: К 70 летию со дня рождения А. Ионова // Огонек. — 1981. — № 4. — С. 29.
 Об увековечивании памяти А. В. Ионова (советского писателя, который многие годы жил в городе Шахты) // Ленинское знамя. — 1977. — 20 июля.

Из воспоминаний 
 Писатель Константин Симонов в предисловии к рассказу «Полюшка» из сборника рассказов А. В. Ионова «Душа шахтера», изданному отдельно (Сталино, 1959) писал: «Книга отмечена весьма драгоценным в литературе свойством — отличным знанием того, о чём пишет человек. В книге много правды, иногда радостной, иногда грустной, много живых, взятых из жизни, людей, много любви к этим людям и к родному краю. Есть в книге и немало страниц, проникнутых иронией, презрением к тому отживающему, косному, что ещё тянет, и нередко сильно тянет людей назад».
 Елена Плешакова, корреспондент газеты «Шахтинские известия»: «Алексей Васильевич Ионов для людей, которые его хорошо знали, навсегда остался человеком трудолюбивым, неравнодушным к судьбе своей Родины».

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (24 ноября 1960 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советской литературы и искусства и в связи с декадой украинской литературы и искусства в гор. Москве.

Примечания

Ссылки 
 
 ММОО «Ассоциация Почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи»
 В честь фольклориста и поэта
 Шахтинцы отметили 100-летний юбилей писателя — земляка Алексея Ионова
 Список книг А. В. Ионова

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Журналисты газеты «Правда»
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР